Os Jogos Mundiais de 1993 foram a quarta edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Haia, Países Baixos.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas
 

1993
Mundiais
Mundiais 1993
Desporto nos Países Baixos em 1993